Kalenjin peut désigner :
 les Kalenjins, un peuple du Kenya
 les langues kalenjin, des langues de la famille nilo-saharienne